Irrlehre steht für:

 eine religiöse Lehre, die aus der Sicht einer etablierten Religion falsch ist, siehe Häresie
 eine falsche Lehre in der Wissenschaft, siehe Irrtum #Wissenschaftliche Irrtümer

Siehe auch:
 Parawissenschaft
 Pseudowissenschaft